The Evil Dead - filme lançado em 1981.
 Evil Dead II - filme lançado em 1987.
 Evil Dead: Hail To The King - jogo eletrônico do gênero survival horror.
 Evil Dead - filme de 2013, remake do The Evil Dead.
 Evildead - banda americana de thrash metal.

Desambiguação